Diachromus germanus  — вид жужелиц из подсемейства Harpalinae. Единственный представитель рода Diachromus.

Описание 
Переднеспинка в задних углах со щетинковой порой.

Примечания 

Харпалины
Монотипические роды жесткокрылых